Мастер спорта Украины международного класса — высшее спортивное звание на Украине.

Порядок присвоения 
Звание присваивается спортсмену в случае выполнения квалификационных норм. Для олимпийских видов спорта такой нормой может быть:
 1-10 место на Олимпийских играх
 1-8 место на чемпионате мира в олимпийских весовых категориях
 1-3 место на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях
 1-3 место на чемпионате Европы или Кубке мира в олимпийских весовых категориях
 1-2 место на чемпионате Европы или Кубке мира в олимпийских весовых категориях
 1-2 место на молодёжном чемпионате мира
 1 место на молодёжном чемпионате Европы
 1 место на чемпионате мира среди студентов или военнослужащих

См. также 
 Заслуженный мастер спорта Украины

Ссылки 
 Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України, приказ 7 апреля 2006
 Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомспорту від 14.04.93 р. № 35 «Про затвердження Положення про почесне звання „Заслужений тренер України“ та про затвердження Положення про почесне спортивне звання „Заслужений майстер спорту України“», приказ 26 октября 1997
 Виктор Хохлюк: \\ «Футбольные легенды Украины. Часть ІІІ» \\ Sport.ua

Спортивные звания Украины